Byczyna peut désigner en Pologne :
 Byczyna, ville de la voïvodie d'Opole
 Byczyna, gmina de la voïvodie d'Opole
 Byczyna, village de la voïvodie de Poméranie
 Byczyna, village de la voïvodie de Couïavie-Poméranie